Le Sorgho rouge est le titre de:
Le Sorgho rouge, roman de Ya Ding paru en 1987.
Le Sorgho rouge, film chinois de Zhang Yimou sorti en 1987. C'est l'adaptation du roman Le Clan du sorgho paru en 1986.